Dronningborg kan have flere betydninger og henviser til forskellige artikler:
 Dronningborg (gods) – beliggende umiddelbart nord for bydelen Dronningborg, Randers.
 Dronningborg (Randers) – bydel i Randers.

Se også:
 Dronningborg Boldklub – fodbold, håndbold, badminton og volleybold.
 Dronnigborg Kirke – beliggende i Dronningborg, forstad til Randers.
 Dronningborg Industries – en dansk producent af landbrugsmaskiner.
 Dronningborg Slot – gammelt kloster i Randers, nu nedrevet.
 Dronningborg Sogn – sogn i forstaden Dronningborg til Randers.